Osoby:
 Bernd Köppl – niemiecki polityk
 Rudolf Köppl – austriacki polityk

Inne:
 Köppl GmbH – niemiecka firma

Zobacz też:
 Koppl